Кордонсиљо има више значења:

 Кордонсиљо (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кордонсиљо (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кордонсиљо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кордонсиљо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику